Allsvenskan i handboll för herrar 2001 spelades under våren, säsongen 2000/2001. De fyra bästa lagen i Division 1 Norra, fyra bästa lagen i Division 1 Södra samt de fyra sämsta lagen i Elitserien under hösten samma säsong deltog. Lagen tar med sig poängen från höstens seriespel.

Deltagande lag 
 Från Elitserien 2000/2001, hösten 2000 (4 lag)
 IK Sävehof
 IFK Tumba
 HP Warta
 Önnereds HK

 Från Division 1 Norra, hösten 2000 (4 lag)
 Hammarby IF
 Irsta Västerås
 Sikeå SK
 BK Söder

 Från Division 1 Södra, hösten 2000 (4 lag)
 IF Hallby
 GF Kroppskultur
 GIK Wasaiterna
 Ystads IF

Tabell 
Not: Lag 1-2 till åttondelsfinal i SM-slutspelet 2001, lag 3-4 till Elitserien 2001/2002, lag 5-12 åker ned till Division 1 hösten 2001.

Referenser 
 

Sport i Sverige 2001
2001
Handbollssäsongen 2000/2001